Mariama Conteh ist der Name folgender Personen:

* Mariama Conteh (Leichtathletin, I), gambische Leichtathletin 
 Mariama Conteh (Leichtathletin, 1997) (* 1997), sierra-leonische Leichtathletin